Rio Dourado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão dos Dourados (vattendrag i Goiás), 
 Rio Dourado (vattendrag i Brasilien, Rio Grande do Sul), 
 Rio Dourado (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais), 
 Rio Dourado (vattendrag i Brasilien, São Paulo), 
 Rio do Ouro (vattendrag i Brasilien, Rondônia), 

Robotskapade Brasilienförgreningar